Cel·la, cadascuna de les unitats que es fan en els ruscos; vegeu bresca#Cel·les
 Arquitectura
 Cel·la, sala dels temples de la Grècia Antiga destinada a contenir la imatge de la divinitat; vegeu naos
 Cel·la, habitació petita especialment en presons i col·legis
 Cel·la eclesiàstica, habitacle de religiosos
 Cel·la de Santa Bàrbara de Pruneres, esglesiola romànica enclavada al bell mig de l'Alta Garrotxa
 Electricitat:
 Cel·la electrolítica, dispositiu utilitzat per a la descomposició mitjançant un corrent elèctric de substàncies ionitzades
 Cel·la electroquímica, dispositiu capaç d'obtenir energia elèctrica a partir de reaccions químiques
 Cel·la fotovoltaica
 Cel·la de concentració, cel·la electroquímica que té dues semicel·les equivalents del mateix material d'elèctrode
 Cel·la primària, tipus de cel·la electroquímica en la qual la reacció electroquímica es dona en un sol sentit i no pot ser revertida
 Cel·la galvànica, dispositiu que consisteix en dos metall s diferents connectats per mitjà d'un pont salí o un disc porós
 Cel·la unitària, cadascuna de les unitats formades en un cristall